Don Giovanni in Sicilia – romanzo di Vitaliano Brancati del 1941
Don Giovanni in Sicilia – film di Alberto Lattuada del 1967 tratto dall'omonimo romanzo
Don Giovanni in Sicilia – miniserie TV di Guglielmo Morandi  del 1977 tratta dall'omonimo romanzo